Име Николај Николајевич може се односити на следеће особе:

 Николај Николајевич Рајевски (1839—1876) - руски пуковник и српски добровољац у Српско—турском рату (алијас Вронски)
 Николај Николајевич Јуденич (1862—1933) - генерала војске Царске Русије за време Првог светског рата и вођа белогардејаца у северозападној Русији за време Руског грађанског рата
 Николај Николајевич Поликарпов (1892—1944) - совјетски конструктор авиона